Кильмес, Quilmes:
 Кильмес (город)
 Кильмес (народ) или кильме — доколумбова культура группы диагита
 Кильмес (футбольный клуб)
 Cerveza Quilmes (Сервеса Кильмес) — аргентинская пивоваренная компания